James Ritchie kan syfta på bland andra:

* James Ritchie (1882–1958), skotsk zoolog och arkeolog
 James Cunningham Ritchie (född 1929), kanadensisk botanist
 James Ewing Ritchie (1820–1898), engelsk journalist och författare
 James M. Ritchie (1829–1918), amerikansk politiker